Сте́йсі Сі́львер (;  7 червня 1981 року, Чехія) — чеська порноакторка. Знялась більш, ніж у 130 фільмах, інколи режисуючи їх.

Стейсі має тату на правому біцепсі та пупку, а також пірсинг у язиці.

Вибрана фільмографія 

Як виконавиця
 Christophe's Beautiful Girls 7, Evil Angel Video
 Millionaire 1, Private
 Pickup Babes 5, Odyssey Group Video
 Rocco's Reverse Gang Bang 1, Evil Angel Video
 Silvia Saint Revealed, Metro Home Video
 Sport Fucking 2, Red Light District

Як режисер
 Dirty Lesbian Pleasures, Metro Home Video
 Planet Silver 1, Fusxion
 Planet Silver 2, Fusxion
 Pussy Eaters, Metro Home Video

Номінації та нагороди 
 2003 AVN Award номінація — Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production — Killer Pussy 9 with Maryka, Tarzzan and Nacho Vidal
 2003 FICEB Ninfa номінація — Best Starlet — Santitas y Diablos
 2004 AVN Award номінація — Female Foreign Performer of the Year
 2004 FICEB Ninfa номінація — Best Actress — Hot Property
 2005 AVN Award номінація — Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production — Millionaire with Simony and George Uhl
 2006 AVN Award номінація — Female Foreign Performer of the Year
 2007 AVN Award номінація — Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production — Sonya & Priscila with Priscila Sol, JPX, Claudio Melone, Neeo and Charlie

Примітки

Посилання 
 
 
 

Чеські порноакторки